Prodoxus är ett släkte av fjärilar. Prodoxus ingår i familjen knoppmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knoppmalar
Prodoxus